Main kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Russell Main
 Barbara York Main

Robotskapade auktorsförkortningar